Simeonskloster oder Simeonsstift bezeichnet folgende Klöster:
 Qal’at Sim’an, frühbyzantinisches Kloster in Syrien
 Simeonskloster (Assuan), koptisches Kloster in Ägypten
 Sveti Simeon Mirotocivi serbisch-orthodoxes Kloster in Las Vegas
 Sveti Simeon (Манастир светог Симеона) in Rumänien
 Simeonstift, Kollegiatstift in Trier 
 Simeonskloster (Jerusalem), Kloster in  Jerusalem
 Simeonskloster (Antakya), Kloster bei Antakya, Türkei
 St Simeons Convent, in Stepaniwka (Ukraine)